Jméno Thomas Dekker má více známých nositelů:

 Thomas Dekker (dramatik) (asi 1572 – 1632) – anglický dramatik pozdní renesance
 Thomas Dekker (herec) (* 1987) – americký filmový herec a hudebník
 Thomas Dekker (cyklista) (* 1984) – nizozemský závodník
 Thomas Leighton Decker (1916–1978) – básník a novinář ze Sierra Leone